The Swan steht für:
 The Swan (Theater), ehemaliges Theater in London
 Der Schwan, Film von 1956
 Schwan (Sessel), auch als The Swan bekannt, ein 1958 von Arne Jacobsen entwickelter Sessel